Jean-Luc Joncas (1936-), homme politique municipal et fédéral du Québec ;
 Louis-Zéphirin Joncas (1846-1903), fonctionnaire, journaliste et homme politique canadien ;
 Marie-Andrée Joncas (1983-), joueuse de hockey sur glace canadienne, membre de l'équipe du Québec de hockey sur glace féminin ;
 Marie-Lyne Joncas (1987-), humoriste québécoise ;
 Maurice Joncas (1936-2021), auteur québécois originaire de Pointe-Jaune, en Gaspésie ;
 Maxime Blanchette-Joncas (1989-), homme politique québécois.

 rivière Joncas, un affluent de la rivière Harricana, dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 rivière Joncas, un affluent de la rivière Ferrée (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent), coulant dans Sainte-Louise, dans la MRC de L'Islet, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.